Вали́д аль-Муа́ллем (; 17 июля 1941, Дамаск — 16 ноября 2020) — сирийский дипломат.

Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии в 2006—2020 годах.

Биография

Личная жизнь 
Родился в Дамаске 17 июля 1941 года, в 1960 году окончил школу и поступил в Каирский университет. В 1963 году окончил бакалавриат по специальности «экономика». Женат, отец троих детей.

Карьера 
Валид аль-Муаллем был одним из приближённых Абдуль Халима Хаддама, который являлся близким сторонником бывшего президента Сирии Хафеза аль-Асада, вице-премьером Сирии в 1984—2005 годах, а до того занимал пост министра иностранных дел.
С 1964 года аль-Муаллем работал в министерстве иностранных дел Сирии, служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании. В 1975—1980 годах занимал должность посла Сирии в Румынии. В 1980—1984 годах — глава департамента удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии. В 1990—1999 годах — посол в США. В начале 2000 года назначен помощником министра иностранных дел, в 2005 году — заместителем министра. В это время одной из основных сфер деятельности аль-Муаллема являются сирийско-ливанские отношения, он неоднократно посещал Бейрут. После убийства Рафика Харири в 2005 году в адрес аль-Муаллема звучали обвинения в том, что он якобы угрожал Харири за две недели до убийства. В 1991—1999 годах принимал участие в сирийско-израильских мирных переговорах.

Валид аль-Муаллем также — автор ряда книг по истории Сирии.

Скончался 16 ноября 2020 года.

Сочинения 
 Палестина и вооружённый мир. ()
 Сирия в период Мандата 1917—1948. ()
 Сирия: от независимости до объединения 1948—1958. ()
 Мир и Ближний Восток в глазами американцев. ()

См. также 
 Государственное устройство Сирии
 Внешняя политика Сирии

Примечания

Ссылки 
 SANA: Foreign and Expatriates Minister Walid al-Moallem
 Биографии новых членов сирийского правительства (на арабском языке)

Члены сирийского отделения партии Баас
Министры иностранных дел Сирии
Писатели Сирии
Выпускники Каирского университета
Послы Сирии в Румынии
Послы Сирии в США